Парламентские выборы в Габоне проходили 24 февраля 1980 года. Ко времени выборов в Габоне была установлена однопартийная система и Габонская демократическая партия была единственной разрешённой политической партией. Она получила все 89 мест расширенного Национального собрания. Явка избирателей оказалась 108% от числа зарегистрированных избирателей, что было вызвано разрешением регистрироваться непосредственно в день выборов.

Результаты

Примечания 

Габон
Выборы в Габоне
1980 год в Габоне